Running with Scissors, filme (2006) com Annette Bening e Brian Cox
Running with Scissors, Inc., empresa
Running with Scissors (álbum), de "Weird Al" Yankovic

Desambiguação